A Copa da Ásia de 1956 foi a 1ª edição da Copa da Ásia.

A fase final foi em Hong Kong, de 1º a 15 de setembro.

Fase final

Campeão

Ligações externas 
 

Copa da Ásia
1956 no futebol